Ausweisung steht für
 Ausweisung, behördliche Anordnung zum Verlassen eines Hoheitsgebietes
 anstatt einer Ausweisung werden Diplomaten zu persona non grata erklärt sofern sie sich im Gastland aufhalten
 Verweisung, allgemeine Aufforderung zum Verlassen, siehe: Verweis#Verweisung
 die persönliche Identifizierung mittels der Personendaten
 die deklaratorische Erklärung eines Objektes und dessen Einstufung
Siehe auch:
 Ausweis
 Deklarativum